Захаровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Захаровское сельское поселение — в Клетском районе
 Захаровское сельское поселение — в Котельниковском районе
 Захаровское сельское поселение — в Чернышковском районе

Вологодская область 
 Захаровское сельское поселение — в Кич-Городецком районе

Забайкальский край 
 Захаровское сельское поселение — в Красночикойском районе

Костромская область 
 Захаровское сельское поселение — в Красносельском районе

Липецкая область 
 Захаровское сельское поселение — в Воловском районе

Московская область 
 Захаровское сельское поселение — в Одинцовском районе

Рязанская область 
 Захаровское сельское поселение — в Захаровском районе

Тверская область 
 Захаровское сельское поселение — в Селижаровском районе